En Pologne, Zielonki est le nom de :

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Zielonki, gmina 
 Zielonki, village, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Poméranie
 Zielonki, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Zielonki, village du powiat de Przasnysz
 Zielonki, village du powiat de Busko 
 Zielonki, village du powiat de Jędrzejów

dans la voïvodie de Sainte-Croix. 
 Zielonki un village du powiat de Busko.
 Zielonki, un village du powiat de Jędrzejów.